Cristián de la Fuente – attore cileno
David de la Fuente – ciclista su strada spagnolo
Enrique de la Fuente – ex pallavolista spagnolo
Esteban de la Fuente – ex cestista argentino
Fernando De la Fuente – calciatore argentino
Hernán De La Fuente – calciatore argentino
Joel de la Fuente – attore statunitense
Luis de la Fuente – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
Nuria de la Fuente – attrice spagnola
Rafael de La Fuente – attore e cantante venezuelano
Ramón de la Fuente – calciatore spagnolo
Rodrigo de la Fuente – ex cestista e dirigente sportivo spagnolo
Ronald de la Fuente – calciatore cileno
Víctor de la Fuente – fumettista spagnolo